Barrenstein steht für:

 Barrenstein, Dorf in der Stadt Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen

Barrenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Barrenstein (* 1960), deutscher Theaterschauspieler, Rezitator und Synchronsprecher
 Franz Barrenstein (1914–2003), deutscher Filmregisseur und Regieassistent